Nella provincia di Foggia, l'unità locale di misura della superficie usata in agraria è la versura.

Il valore della versura è variabile da comune a comune; nel capoluogo corrisponde a 123,45 are, ossia a 12.345 m2

Altre misure locali correlate:

Bibliografia
 Ferrario, A.: Piccolo dizionario di metrologia generale - Nicola Zanichelli Editore (Bologna 1959).

Foggia
Provincia di Foggia